Collegio elettorale di Pontassieve – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Pontassieve – collegio elettorale del Regno d'Italia